Owa steht für:
 (2648) Owa, ein Asteroid

Ōwa steht für:
 Ōwa (Han), ein japanisches Lehen
 Ōwa (Ära), eine japanische Regierungsdevise (961 – 964)

OWA steht als Abkürzung für:
 Odenwald Faserplattenwerk, ein deutscher Hersteller von Mineralplatten
 Open Web Analytics
 Open Wireless Architecture
 Outlook Web App

Abkürzung